9 miejscowości w Polsce: 
 Marcinów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Kłodzko 
 Marcinów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Abramów 
 Marcinów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Brzeźnica 
 Marcinów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Trzebiel 
 Marcinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów 
 Marcinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Sulmierzyce 
 Marcinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Marcinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim 
 Marcinów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Kawęczyn

Zobacz też: Marcinowo

 Marcinów (cz. Martinov) – dzielnica administracyjna miasta Ostrawa w Czechach